Mistério ou mistérios pode se referir a:

Arte e entretenimento

Cinema 
 Filme de mistério, gênero cinematográfico
 Mistério no Colégio Brasil, suspense cinematografado no Brasil

Literatura 

 Ficção de mistério, gênero literário

 Mistérios (livro), coletânea de literatura fantástica escrita por Lygia Fagundes Telles
 Mistério de Natal, romance por Jostein Gaarder
 Mistérios de Lisboa, romance por Camilo Castelo Branco
 Mistérios de Lisboa (filme)

Música 
 Mistério (álbum de Belo)
 Mistério (álbum de Matogrosso & Mathias)

Televisão 
 Mistérios (Discovery Channel), programa produzido no Brasil e que estreou em 2013

Geografia 

 Mistério (geologia), fenômeno existente nos Açores
 Mistérios da Prainha (Madalena)
 Mistérios de Santa Luzia

Religião 
 Religião de mistérios, antigo culto religioso cujos rituais não foram revelados a descrentes
 Mistérios de Elêusis, celebrados em Elêusis para a iniciação do culto de Deméter e Perséfone
 Mistérios dionisíacos, celebrados para a iniciação do culto de Dionísio
 Mistério pascal, conjunto de acontecimentos da vida de Jesus Cristo

História 

 Mistério das máscaras de chumbo, caso envolvendo a morte de dois cidadãos brasileiros em 1966

Tecnologia 

 Mistério Juvenil, sítio eletrônico português

Ver também 

 Lista de pessoas que desapareceram misteriosamente